Banff kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Banff, Kanada, ort, Alberta, 
 Banff Airport, flygplats, Alberta,

Storbritannien 

 Banffshire, historiskt grevskap, Skottland, 
 Banff, Aberdeenshire, stad i Skottland, Aberdeenshire,